Fresnedillas är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Fresnedillas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fresnedillas är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Fresnedillas. Runt Fresnedillas är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Valdemorillo,  km öster om Fresnedillas. Omgivningarna runt Fresnedillas är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid